Хохловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Хохловская волость (Щигровский уезд) — в составе Курской губернии
 Хохловская волость (Оханский уезд) — в составе Пермской губернии
 Хохловская волость (Смоленский уезд) — в составе Смоленской губернии